Licenza liceale – termine usato per indicare il diploma di maturità rilasciato da un liceo nel sistema scolastico italiano
 Licenza liceale europea – diploma di maturità attribuito agli allievi che hanno concluso con successo il loro percorso scolastico in una Scuola Europea